Tubeuf se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl, Freiherr von Tubeuf
 Carl Karl von Tubeuf